Johannes Grotjan ist der Name folgender Personen:

*Johannes Grotjan (Architekt) (1843–1922), deutscher Architekt
 Johannes Grotjan (Landrat) (1897–nach 1951), deutscher Verwaltungsjurist